Batalha de Brega (1941) — ocorrida durante a Segunda Guerra Mundial
Primeira Batalha de Brega — ocorrida em 2 de março de 2011
Segunda Batalha de Brega — ocorrida de 13 a 15 de março de 2011
Terceira Batalha de Brega — ocorrida de 31 de março a 7 de abril de 2011
Quarta Batalha de Brega — ocorrida de 14 a 21 de julho de 2011

Desambiguações de guerras e batalhas